Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier II, se dispute du 23 au .

Anna Chakvetadze remporte le simple dames. En finale, elle bat Sania Mirza, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sania Mirza et Shahar Peer.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Stanford
Sport en Californie en 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en juillet 2007